Enric Mestre i Vinyals (1856-1928), notari català
 Enric Mestre i Estellés (n. 1936), ceramista valencià